Als Spannwerk werden bezeichnet:

 Spannwerk (Stellwerk), Vorrichtung zum Ausgleich von Längeränderungen der Stelldrähte bei Eisenbahn-Signalanlagen
 Spannwerk (Fahrleitung), Vorrichtung einer ausreichenden mechanischen Spannung bei elektrischen Fahrleitungen, siehe Spanngewicht
 Spannwerk (Getriebe), Getriebe mit Federn, die zwei stabile Lagen einnehmen können